Smith Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Smith Township (Cleveland County, Arkansas)
 Smith Township (Cross County, Arkansas)
 Smith Township (Dallas County, Arkansas)
 Smith Township (Lincoln County, Arkansas)
 Smith Township (Saline County, Arkansas)
 Smith Township (Greene County, Indiana)
 Smith Township (Posey County, Indiana)
 Smith Township (Whitley County, Indiana)
 Smith Township (Kansas)
 Smith Township (Dade County, Missouri)
 Smith Township (Worth County, Missouri)
 Smith Township (North Dakota)
 Smith Township (Belmont County, Ohio)
 Smith Township (Mahoning County, Ohio)
 Smith Township (Pennsylvania)
 Smith Township (South Dakota)